Löffler ou Loeffler est un patronyme notamment porté par :
 August Löffler (1822-1866), peintre bavarois ;
 Charles Martin Loeffler (1861-1935), compositeur américain.
 Friedrich Loeffler (1852-1915), médecin allemand, hygiéniste et bactériologiste.
 Frank Loeffler (né en 1980), sauteur à ski allemand.
 Marcel Loeffler (né en 1956), accordéoniste français de jazz d'origine manouche.
 Mito Loeffler, guitariste de jazz.
Christian Löffler, musicien allemand.

Loffler
Patronyme germanique
Patronyme allemand